Ez a lista a W.I.T.C.H. című rajzfilmsorozat két évadját tartalmazza.

Évadáttekintés

Epizódok

1. évad (2004-2005)

2. évad (2006)

További információk 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Disney
Epizódjainaklistája